Caius Sentius Saturninus peut faire référence à deux personnalités romaines :
 Caius Sentius Saturninus, nommé consul en 
 Caius Sentius Saturninus, fils du précédent, nommé consul en l'an